Олександр «Нелюб» Гольшанський (1364—1406) — представник чоловічої лінії роду Гольшанських. Князь Гольшанський. Син Івана Ольгимонтовича Гольшанського та його дружини Агрипіни Святославівни. В джерелах згаданий одного разу в 1405 році під час його втечі восени до Москви, де його прийняв князь Вісілій Дмітрієвіч, подарував Переяславль.

Прізвисько отримав через зраду швагра — великого князя Вітовта, незважаючи на родинні зв'язки. Перехід на сторону Москви був пов'язаний, певне, з повстанням князя Юрія Святославовича — вуя Олександра «Нелюба», незадоволеного політикою ВКЛ в Смоленську.

Може, загинув під час якоїсь литовсько-московської сутички після 1406 року. В 1408 році Переяславль був подарований Свидригайлу.

Джерела 
 Małaczyńska G. Holszański Aleksander, zwany Nielub, h. Hippocentaurus (w. XIV/XV) // Polski Słownik Biograficzny. — Wrocław — Warszawa — Kraków : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1961. — Tom IX/4, zeszyt 43. — S. 586.

Посилання 
 Aleksander «Nielub» ks. Holszański z Holszan h. Hipocentaur (ID: 7.753.17) . 

Олександр «Нелюб»